Osoby o tym nazwisku:
 Abid Sadykow – radziecki chemik i polityk
 Ajan Sadykow – bułgarski piłkarz
 Ildus Sadykow – radziecki polityk
 Samat Sadykow – radziecki wojskowy